Айя (Агия, , до 1927 года — ) — малый город в Греции. Административный центр одноимённой общины в периферийной единице Лариса в периферии Фессалия. Расположен на высоте 200 м над уровнем моря, на южном склоне Осы, в плодоносной и богато орошенной равнине. Площадь 27,15 км². Население 3169 человек по переписи 2011 года.

История 
В XIX веке Айя — главный город в епархии того же имени (). В городе была начальная школа.

Население

Примечания

Литература 
 

Лариса
Города Греции